Noriyuki Sakemoto (Wakayama, 8 de setembro de 1984) é um futebolista profissional japônes, meio campista, milita no Kagoshima United FC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1984
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka